Die Campeonato Brasileiro Série B 2010 war die 31. Spielzeit der zweiten Fußballliga Brasiliens.

Der Wettbewerb startete am 7. Mai 2010 in seine Saison und endete am 27. November 2010. Die Meisterschaft wurde vom nationalen Verband CBF ausgerichtet. Der Coritiba FC konnte am Ende der Saison zum zweiten Mal die Meisterschaft feiern.

Teilnehmer 
Die Teilnehmer waren:

Saisonverlauf 
Die vier Besten stiegen in die erste Liga 2011 auf. Die vier schlechtesten stiegen in die Série C 2011 ab.

Tabelle 

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Zusammenfassung auf rsssfbrasil.com
 Zusammenfassung auf bolanaarea.com
 Zusammenfassung auf fussballzz.de

2010
Fußballsaison 2010